Buschanka (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Swenyhorodka, siehe Buschanka (Swenyhorodka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Butschatsch, siehe Buschanka (Korop)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Iwanytschi, siehe Buschanka (Iwanytschi)